El Torneig de Lió 2021, també anomenat Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèrie s 250 del circuit WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 de març de 2021 al Halle Tony Garnier de Lió (França).

La tennista danesa Clara Tauson va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, ho va aconseguir en tot just el tercer torneig del circuit WTA que disputava, venint de la fase prèvia i sense cedir un sol set en tot el torneig.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021